Stefan Edberg en Petr Korda wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Sébastien Lareau en Alex O’Brien met 7-5, 7-5, 4-6, 6-1

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 1996